La Nationale 1A 1992-1993 fue la edición número 71 de la Nationale A1, la máxima competición de baloncesto de Francia. Los trece mejor clasificados accederían a los playoffs, junto a los 10 primeros de la Nationale A2 descendiendo a Pro B el Chorale Roanne Basket, último clasificado.

El campeón sería por séptima vez en su historia el CSP Limoges, tras derrotar al ÉB Pau-Orthez en la final en cuatro partidos.

Equipos 1992-93

Resultados

Temporada regular

Playoffs

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de LNB
 Temporada 1992-93 en basketarchives.fr
 Temporada 1992-93 en eurobasket.com

1993
Baloncesto en 1992
Baloncesto en 1993